A Wonderful Life — шестой студийный и второй англоязычный альбом бельгийской певицей Лары Фабиан, выпущенный в 2004 году на лейбле Sony Music.

Список композиций

Чарты

Примечания

Ссылки 



Альбомы Лары Фабиан
Альбомы Sony Music Entertainment